Camon (Ariège)
Camon (Somme)

Desambiguações de topônimos